Die gestundete Zeit steht für folgende Werke:

 Die gestundete Zeit (Gedicht), Gedicht von Ingeborg Bachmann (1953)
 Die gestundete Zeit (Gedichtsammlung), Lyrikband von Ingeborg Bachmann (1953)